Ledizione 1949-50 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Bp. Honvéd SE, che conquistò il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Puskás del Bp. Honvéd SE con 31 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Bp. Honvéd SE campione d'Ungheria 1949-50.
 Nagykanizsai Olajmunkás, Soroksár ESE, e Debreceni Lokomotív retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Campionato ungherese di calcio